Тактика (метод), концептуална радња изведена као један или више одређених задатака
 Војна тактика, распоређивање и маневар јединица на одређеном бојном пољу
 Шаховска тактика
 Политичка тактика
 Тактика (Лав Мудри), византијски војни приручник из 10. века